Michele II l'Amoriano (770-829) – imperatore bizantino dall'820 all'829 e iniziatore della dinastia amoriana
 Michele II di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria
 Michele II di Alessandria – papa della Chiesa ortodossa copta
Mihailo II Vojisavljević – re di Doclea con Dobroslav, nel 1101-1102
Michele II Curcuas – vescovo bizantino, patriarca ecumenico di Costantinopoli dal 1143 fino al 1146
Michele II Ducas (?-1271) – despota d'Epiro dal 1230 al 1271
Michele II di Russia (1878-1918) – fratello minore di Nicola II, fu l'ultimo zar di Russia per un giorno solo prima della Rivoluzione d'Ottobre
Michele II di Braganza (1853-1927) – pretendente michelista al trono del Portogallo dal 1866 al 1920